Radio Caserta Nuova è un'emittente radiofonica privata locale fondata da Pierino Fusco nel 1976, con sede a San Nicola la Strada in Via Pilade Bronzetti.

L'attuale titolare è Antonio Fusco, mentre la direzione è affidata a Vincenzo di Nuzzo.

La copertura si limita alla provincia di Caserta e ai comuni limitrofi appartenenti ad altre province.

Alla fine di giugno 2020, l'emittente è uscita di scena, alienando la sua unica frequenza a Radio Kiss Kiss Napoli.

Note

Collegamenti esterni 
 

Caserta Nuova,Radio